Ferien vom Ich – film del 1934 diretto da Hans Deppe
 Ferien vom Ich – film del 1952 diretto da Hans Deppe
 Ferien vom Ich – film del 1963 diretto da Hans Grimm